De samenwerking van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerken in Nederland en de Evangelisch-Lutherse Kerk in Nederland sinds 1961: Samen op Weg-proces
 Een pro-Poetin politieke jeugdbeweging: Samen op Weg (jeugdbeweging)
 Een Nederlandse film uit 1946: Samen op Weg (film)